Süper Lig 2018/2019  (oficjalnie znana jako Spor Toto Süper Lig ze względów sponsorskich) była 61. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Turcji. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 10 sierpnia 2018 do 26 maja 2019 rozegrały 34 kolejek meczów. 
Sezon został nazwany na cześć Lefter Küçükandonyadis, byłego zawodnika reprezentacji Turcji i legendy Fenerbahçe. 
Galatasaray SK zdobył drugi tytuł z rzędu, a 23. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: transfermarkt

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 TFF SüperLig - rsssf
 TFF SüperLig - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Türkiye Futbol Federasyonu

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Turcji
2019 w Turcji